Düzce steht für:
 Düzce, Stadt in der Türkei 
 Düzce (Provinz), Provinz in der Türkei 
 Achna/Düzce, türkischer Name eines Ortes in der Türkischen Republik Nordzypern